Miejscowości w Polsce:
 Turno – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Turno – osada w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Turno – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi

Osoby noszące nazwisko Turno:
 Adam Turno – oficer WP, pamiętnikarz (1775-1851)
 Kazimierz Turno – generał WP (1778-1817)
 Karol Turno – generał WP (1788-1860)
 Ludwik Turno – geolog (1823-1899)
 Stefan Turno – starosta pietrzykowski (1753-1820)
 Wiesław Turno – fotograf (ur. 1953)
 Zygmunt Turno – podstoli kaliski, stolnik poznański (1698-1761)
 Zygmunt Tadeusz Turno – pułkownik WP (1794-1851)

Zobacz też:
 Turno – ród szlachecki herbu Trzy Kotwice